Grupo Cem por Cento é um grupo de pagode, formado em 1995, lançado profissionalmente na Casa de Shows Alegria & Lazer que fica no bairro de Miguel Couto, no município de Nova Iguaçu, no estado do Rio de Janeiro, e em 1999 lançou o CD Hoje Eu Vou Pagodear, do qual fez sucesso a música homônima "Eu Vou Pagodear".

Discografia
1999 CD Hoje Eu Vou Pagodear - Parodoxx

Singles:
"Hoje Eu Vou Pagodear"

Grupos de pagode
Bandas formadas em 1995
Bandas do Rio de Janeiro (estado)